Osoby o tym nazwisku:
 Adam Łukomski – polski prawnik, poseł na Sejm
 Grzegorz Łukomski – polski historyk
 Jarosław Łukomski –  polski lektor, szkoleniowiec i trener biznesowy
 Józef Łukomski (1895-1975) – generał brygady Wojska Polskiego
 Józef Łukomski (1920-1996) – polski malarz i rzeźbiarz
 Marek Łukomski – polski koszykarz
 Mikołaj Antoni Łukomski – rzymskokatolicki ksiądz, opat, sekretarz królewski, mecenas sztuki i filozof
 Stanisław Kostka Łukomski –  rzymskokatolicki biskup
 Wiktor Łukomski – polski laryngolog